В единый день голосования 12 марта 2006 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прошла 521 выборная кампания различного уровня, включая выборы глав 58 муниципальных образований и законодательных собраний 8 субъектов федерации.

Муниципальные образования

Ростовская-на-Дону городская дума 
 довыборы по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу
 Климов, Игорь Вячеславович, директор ООО "Торговый дом "Донское солнечное" - 78,94 %
 Нестерова, Елена Геннадьевна, начальник отдела общего аудита ЗАО "Аудиторско-консалтинговая группа "Время" - 11,23 %
 явка - 33,38 %

Законодательные собрания субъектов федерации

Ханты-Мансийский автономный округ 
 Единая Россия — 54,99 % голосов (9 мандатов),
 ЛДПР — 10,42 % (2),
 КПРФ — 9,5 % (2),
 Российская партия пенсионеров — 8,76 % (1).

Оренбургская область 

 Единая Россия — 40,44 % голосов (12),
 КПРФ — 16,6 % (5),
 ЛДПР — 8,27 % (2),
 Аграрная партия России — 6,42 % (2),
 Патриоты России — 5,63 % (2).

Кировская область 

 Единая Россия — 28,53 % голосов (9),
 КПРФ — 15,1 % (5),
 ЛДПР — 14,49 % (5),
 Российская партия пенсионеров — 12,46 % (4),
 Аграрная партия России — 7,81 % (3).

Адыгея 

 Единая Россия — 33,6 % голосов,
 КПРФ — 14,98 %,
 Российская объединённая промышленная партия — около 14 %,
 Аграрная партия России — 11,3 %.

Курская область 

 ЕР — 34,6 % голосов (14 мандатов),
 КПРФ — 11,28 %,
 Российская партия жизни — 7,26 %.

Калининградская область 
 Единая Россия — 34,64 % (10),
 КПРФ — 14,94 % (4),
 Российская партия пенсионеров — 8,92 % (2),
 ЛДПР — 7,53 % (2),
 Патриоты России — 7,12 % (2).

Нижегородская область 

 Единая Россия — 43,91 % 14 голосов
 КПРФ — 17,81 % 5
 Российская партия пенсионеров — 17,19 % 5
 ЛДПР — 5,83 % 1

Республика Алтай 

 Единая Россия — 27,2 % голосов 9 (16 депутатов с учётом одномандатных округов)
 Родина — 10,52 % 3 (8 депутатов с учётом одномандатных округов)
 Аграрная партия России — 10,41 % 3 (5 депутатов с учётом одномандатных округов)
 КПРФ — 8,96 % 2 (4 депутата с учётом одномандатных округов)
 Российская партия жизни — 8,83 % 2(4 депутата с учётом одномандатных округов)
 ЛДПР — 8,26 % (2 депутата с учётом одномандатных округов)

Примечания

Ссылки
В 8 субъектах РФ выбрали местные парламенты -Лента.ру